Andreas Mouratis (grego: Ανδρέας Μουράτης; 29 de novembro de 1926 – 10 de dezembro de 2000) foi um futebolista grego que atuava como zagueiro pelo Olympiakos F.C. e pela seleção grega nas décadas de 40 e 50.

Ele foi um dos principais jogadores gregos no pós-guerra ganhando 9 campeonatos nacionais: 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957,1958 e 1959, além de 9 copas gregas. Pela seleção grega, Mouratis atuou na Olimpíadas de verão de 1952.

Referencia
 Andreas Mouratis em ogol.com.br 

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952